Перекалки () — село в Добротворской поселковой общине  Червоноградского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 219 человек. Занимает площадь 0,104 км². Почтовый индекс — 80412. Телефонный код — 3254.

Ссылки 
 Перекалки на сайте Верховной рады Украины